Schuchhardt eller Schuchardt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Schuchhardt (1859–1943), tysk förhistoriker
 Hugo Schuchardt (1842–1927), tysk romanist
 Walter-Herwig Schuchhardt (1900–1976), tysk klassisk arkeolog

Tyska efternamn